VOD může znamenat:

 Video na vyžádání
 Letiště Vodochody